Алия, может означать:

Имя 
 Алия́ — арабское женское имя, распространённое у мусульманских народов, означающее «возвышенная», «подарок небес». В Боснии и Герцеговине употребляется и как женское имя, и как мужское, с различным ударением (А́лия для мужчин и Али́я для женщин).

Известные носители 

 Алия аль-Хуссейн — королева Иордании в 1972—1977.
 Алия (1979—2001) — американская певица, танцовщица, актриса и модель.
 Молдагулова, Алия Нурмухамбетовна (1922—1944) — советская девушка-снайпер, в годы Великой Отечественной войны служила в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта, ефрейтор. Герой Советского Союза (1944, посмертно).
 Алия (род. 1994) — канадская женщина-рестлер иракского и сирийского происхождения.

Персонажи 
 Алия Атрейдес — персонаж из книг Герберта Фрэнка «Дюна», «Мессия Дюны», «Дети Дюны».
 Alia — персонаж вселенной Mega Man X.
 Алия Джерзелез — легендарный герой мусульманского фольклора в Боснии и Албании.

Носители фамилии 
 Алия, Рамиз (1925—2011) — албанский политик, преемник Энвера Ходжи, во главе АПТ, первый президент Албании.
 Алия, Семирамис (1928—1986) — албанская преподавательница, декан Тиранского университета, жена Рамиза Алии.

На иврите 
 Алия́ ( «восхождение») — термин, обозначающий репатриацию евреев в Израиль.
 Алия Бет — нелегальная иммиграция евреев в Палестину в период с 1933 по 1948 годы.
 Алия молодёжная — сионистская организация, занимавшаяся спасением еврейских детей и молодёжи от нацистов в период Третьего Рейха.

Другие значения 
 Алия́ ла-Тора́, также А́уфруф или У́фруф () — призыв к чтению Торы в субботу.
 Алия́ ла-Ре́гель (עלייה לרגל) — паломничество в Иерусалимский Храм во время трёх главных еврейских праздников — Песах, Шавуот и Суккот (Шало́ш Регали́м, ).
 Алия () — ныне не действующая политическая партия в Израиле в Кнессете 14-го созыва.

Географические названия 
 Али́я — город в Италии.
 Али́я — населённый пункт и муниципалитет в Испании.
 Алия — аул в Хобдинском районе Актюбинской области Казахстана.
 Алия — село в Балейском районе Забайкальского края России.
 Алия — село в Сретенском районе Забайкальского края России.
 Алия — название нескольких рек в России

Прочее 
 Алия center — торговый центр в городе Актобе (Казахстан).
 Alia — бывшее название авиакомпании Royal Jordanian.
 Alia (CoopStudi) — печатная международная антология литературы жанра «фэнтези»
 ALIA — аббревиатура  «Австралийская Библиотечная и Информационная Ассоциация».
 Alia (лат.) — род моллюсков.

См. также 
 Батальон Алия
 Нижняя Алия — село в Сретенском районе Забайкальского края России

Примечания